Белый Берег — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Белый Берег — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Белый Берег — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия 
 Белый Берег — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

Украина 
 Белый Берег — село в Малинском районе Житомирской области.
 Белый Берег — село в Иванковском районе Киевской области.